Хватай и беги:

 Хватай и беги (фильм, 1955)
 Хватай и беги (фильм, 1986)
 Хватай и беги (фильм, 2012)
 Хватай и беги (фильм, 2015)